Calf Island fait référence à :

Îles 
 Calf Island (Irlande)
 Calf Island (Connecticut)
 Calf Island (Massachusetts)
 Calf Island (Michigan)